Guanci bezeichnet:

 Guanci Automobiles, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Guanci SJJ-1, Sportwagen von Guanci Automobiles